Алла Алексеевна Шмакова (род. 1944) — советский и российский художник декоративного искусства,  академик РАХ (2011; член-корреспондент с 2007). Член СХ СССР (1973; СХР с 1991). Заслуженный художник Российской Федерации (1997). Народный художник Российской Федерации (2006).

Биография 
Родилась 12 июня 1944 года в городе Москве.

С 1963 по 1968 годы обучалась на художественном факультете Московского технологического института. С 1970 по 1978 годы помимо творчества А. А. Шмакова занималась и педагогической деятельностью, работала — ассистентом кафедры композиции в Московском технологическом институте.

С 1969 года А. А. Шмакова является постоянным участником в московских, республиканских, всесоюзных и международных выставках по вышитым картинам — гобеленам. Наиболее значимыми работами А. А. Шмаковой в области гобелена являются: «Слава Баженова»,  «Танец Одиссея», «Вечером синим, вечером лунным...», «Школа радости», «Стражи серебряных вод» и такие серии как — «Шествие ангелов», «Наполеон», «Пепел Помпеи», «Москва 18-го века в творчестве Матвея Казакова» для интерьера Здания мэрии Москвы и «Москва Белокаменная» для интерьера зала приёмов Посольства России в Чехии. Художественные работы А. А. Шмаковой находятся во многих музеях России, в том числе в — Государственном историко-художественном музее-заповеднике «Царицыно», Бородинском военно-историческом музее-заповеднике, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Ярославском художественном музее, Пермской государственной художественной галереи и в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске.

С 1973 года А. А. Шмакова была выбрана членом Союза художников СССР (членом Союза художников России с 1991 года). С 1973 по 1998 годы А. А. Шмакова работала — членом бюро и председателем подсекции текстиля секции декоративного искусства, членом бюро и председателем Правления секции декоративного искусства Московского союза художников, членом Правления — МОСХ, СХР, членом — декоративной комиссии СХР и художественных и экспертных советов при Художественных фондах  МОСХ и СХР. С 1994 года является так же — членом Комиссии по премиям в области литературы и искусства города Москвы и Московской области.

В 2007 году А. А. Шмакова была избрана член-корреспондентом, а с 2011 года — действительным членом Российской академии художеств. 

В 1997 году А. А. Шмаковой было присвоено почётное звание — Заслуженный художник Российской Федерации, в 2006 году — Народный художник Российской Федерации. 

Супруг — Заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент РАХ Вячеслав Иванович Павлов (1934—2014).

Награды

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (2006) 
 Заслуженный художник Российской Федерации (1997)

Прочие награды 
 Серебряная медаль АХ СССР (1990)

Примечания

Литература 
 Кто есть кто. Статусная элита Российской Федерации: [справочник] / под рук. С. В. Волкова, сост: А. В. Мендюков, С. Г. Шилова, Е. Н. Шматов. Изд.: Русский фонд содействия образованию и науке : 2017 г. — 592 с. — ISBN 978-5-91244-215-5

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Художники декоративно-прикладного искусства
Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Московского Союза художников